Бурыгин — фамилия; имеет женскую форму Бурыгина.
 Бурыгин, Вениамин Петрович (1932—2004) — советский и российский поэт-песенник, певец, артист Государственного Волжского народного хора, исполнитель русских народных песен.
 Бурыгина, Юлия Ивановна (1930—2001) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.